Вивиан Блейн (, урождённая Вивиан Стэплтон (Vivian Stapleton),  — ) — американская актриса и певица.

Биография 
Родилась в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, в семье страхового агента. Актёрскую карьеру начала в 1934 году в местных театральных постановках. С 1937 года гастролировала по стране в качестве певицы с танцевальными коллективами, выступавшими в ночных клубах. В 1942 году Блейн заключила контракт с «20th Century Fox» и осела в Голливуде, где спустя пару лет вышла в первый раз замуж.

В 1940-х годах актриса появилась в ряде кинофильмов на второстепенных ролях, но наиболее яркой и запоминающейся у аудитории стала её роль в фильме «Парни и куколки», экранизации бродвейского мюзикла, где она также играла. Последующие годы Бллейн продолжала играть на театральной сцене, снималась в кино и на телевидении. Начиная с 1970-х годов актриса часто выступала в различных мероприятиях и проектах по борьбе с распространением СПИДа. Вивиан Блейн скончалась от сердечной недостаточности в 1995 году в возрасте 74 лет.

Фильмография 
 1943 — Жучки — Сьюзан Коуан
 1944 — Гринвич-Виллидж — Бонни Уотсон
 1945 — Ярмарка — Эмили Эдвардс
 1945 — Куколка — Мэри Элизабет Кэрролл
 1946 — Если мне повезёт — Линда Фаррелл
 1952 — Привет, красотки! — Юна Янси
 1955 — Парни и куколки — Мисс Аделаид
 1982 — Паразит — Мисс Элизабет Дейли

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечной недостаточности